Godfrey steht für:

 Godfrey (Komiker) (Godfrey C. Danchimah, Jr; * 1969), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler 
 Godfrey (Vorname), männlicher Vorname
 Godfrey Upland, Plateau im Grahamland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Godfrey (Georgia), im Morgan County
 Godfrey (Illinois), im Madison County
 Godfrey (Kansas), im Bourbon County
 Godfrey (Pennsylvania), im Armstrong County
 Godfrey (Washington), untergegangener Ort im Stevens County
 Godfrey (West Virginia), im Mercer County

Godfrey ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Godfrey (1903–1983), US-amerikanischer Moderator
 Ben Godfrey (Benjamin Matthew Godfrey; * 1998), englischer Fußballspieler
 Bob Godfrey (Robert John Godfrey; 1921–2013), britischer Animator, Filmproduzent und Regisseur
 Brian Godfrey (1940–2010), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Dan Godfrey (1868–1939), britischer Dirigent
 Edwin Rice Godfrey (1842–1922), US-amerikanischer Politiker
 George Godfrey (1897–1947), US-amerikanischer Boxer
 Hayden Godfrey (* 1978), neuseeländischer Radrennfahrer
 Jinx Godfrey, britische Filmeditorin
 Josh Godfrey (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Kate Godfrey (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Leigh Godfrey (* 1989), australische Softballspielerin
 Linsey Godfrey (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Godfrey (* um 1988), kanadischer Jazzmusiker
 Oliver Godfrey (1887–1916), britischer Motorradrennfahrer
 Patrick Godfrey (* 1933), britischer Schauspieler
 Peter Godfrey (1899–1970), britischer Regisseur, Autor, Schauspieler und Produzent
 Robert John Godfrey (* 1947), britischer Musiker und Komponist
 Thomas Godfrey (1704–1749), US-amerikanischer Erfinder
 Tommy Godfrey (1916–1984), englischer Komiker und Schauspieler
 Warren Godfrey (1931–1997), kanadischer Eishockeyspieler
 William Godfrey (1889–1963), britischer Geistlicher, Erzbischof von Westminster
 Wyck Godfrey, US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Godfrey Township
 Godfroy